In 2015 werd het 57ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 25 januari tot 2 mei. Gama werd de kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil